Manchego es lo relativo a la comarca española de La Mancha.

Botánica
 El nombre común de la planta Phragmites australis.

Productos agropecuarios
 Queso Manchego Vino manchego o de la Mancha
 Cordero manchego Azafrán manchego o de la Mancha

Gastronomía
 Cocina manchega, con muchos platos a los que se añade el adjetivo manchego, entre otros:
 Gazpachos manchegos 
 Caldereta manchegaLingüística
 Dialecto manchegoCultura y deportes
 Bronce Manchego, un periodo de la prehistoria.
 Seguidillas manchegas, una forma de seguidilla.
 Humor manchego.
 Movida manchega.
 Club Deportivo Manchego.
 Manchego Ciudad Real Club de Fútbol.
 Club Deportivo Manchego Ciudad Real.

Obras públicas
 Trasvase de la llanura manchegaAdemás
El epíteto manchego, se aplica como tópico literario:
 Especialmente, al hidalgo manchego''' o caballero manchego, expresiones que por antonomasia se refieren a Don Quijote de la Mancha.
 De forma peyorativa, a la ciudad de Madrid, llamándola poblachón manchego''.